Philip Johnson (architect), Amerikaanse architect
Philip Johnson (tennisser), voormalig Amerikaans tennisser
Philip Johnson (acteur), Amerikaanse acteur 
Philip Johnson (roeier), Amerikaans roeier
Phil Johnson (basketballer), voormalig Amerikaans basketballer en coach
Phillip E. Johnson, een van de grondleggers van de intelligent design beweging 
Philip G. Johnson, voormalig president van Boeing